Кампањак може да се односи на:

 Кампањак (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Кампањак (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Кампањак ле Керси, насељено место у Француској, у департману Дордоња